Strållöss (Degeeriella) är ett släkte av insekter som beskrevs av Neumann 1906. Strållöss ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss